Yakuake (Yet Another Kuake) — эмулятор терминала для среды KDE. Не входит в стандартный дистрибутив KDE.

Yakuake выполняет запуск операций быстрее, чем с помощью горячих клавиш, благодаря тому, что программа уже загружена в память. Дизайн программы был взят разработчиками от вдохновления плавающей панели в игре Quake, которая плавно выскальзывала вниз с верхней части экрана при нажатии клавиши и также плавно поднималась вверх при повторном нажатии клавиши.

Yakuake поддерживает работу с вкладками, настройку внешнего вида, к примеру, можно настроить вид прозрачности окна.

Примечания

Ссылки 
 Yakuake
 Страница Yakuake в KDE Projects
 Страница Yakuake в kde-apps.org
 

Программы для KDE
Приложения, использующие Qt
Свободные эмуляторы терминала
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL